Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale Svetlana Kuznecova e Amélie Mauresmo 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Forfait)
 Cara Black /  Liezel Huber (Campionesse)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Janette Husárová /  Conchita Martínez (terzo turno)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Martina Navrátilová (semifinaliste)

 Anabel Medina Garrigues /  Dinara Safina (terzo turno) 
 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (terzo turno) 
 Bryanne Stewart  /  Samantha Stosur (semifinaliste) 
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (secondo turno) 
 Gisela Dulko /  María Vento-Kabchi (primo turno) 
 Eléni Daniilídou /  Nicole Pratt (secondo turno) 
 Émilie Loit /  Barbora Záhlavová-Strýcová (terzo turno) 
 Gabriela Navrátilová /  Michaela Paštiková (secondo turno) 
 Els Callens /  Emmanuelle Gagliardi (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Torneo di Wimbledon 2005